Le Necker Mauritius Open 2022 est une compétition de squash se déroulant à Grand Baie du 7 au 11 juin 2022. Le tournoi est au format PSA World Tour Gold et doté de . En même temps se déroule un tournoi féminin au format PSA Challenger Tour 30.

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card attribuée à l'ancien champion du monde Grégory Gaultier. Sept des dix meilleurs joueurs du monde sont présents.

Il s'agit du premier tournoi disputé par Mohamed El Shorbagy avec sa nouvelle nationalité britannique.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

Compétition de squash à Maurice
Sport à Maurice en 2022
Sport en juin 2022
Squash en 2022